Laure steht für:

 weiblicher Vorname, siehe Laura #Laure

Laure ist der Familienname folgender Personen:
 Carole Laure (* 1948), kanadische Schauspielerin
 Irène Laure (1898–1987), französische Politikerin
 Mike Laure (1937–2000), mexikanischer Sänger
 Odette Laure (1917–2004), französische Schauspielerin

Siehe auch:
 Lore